Malachowski oder  Małachowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Małachowski (* 1998), polnischer Fußballspieler
 Hyazinth Malachow von Malachowski (1712–1745), preußischer Oberst, Chef des Husaren-Regiments Nr. 3
 Johannes von Malachowki (1861–1951), deutscher General der Artillerie
 Karl von Malachowski und Griffa (1783–1844), preußischer Generalleutnant
 Kazimierz Małachowski (1765–1845), polnischer General
 Marie von Malachowski-Nauen (1880–1943), deutsche Malerin
 Nicole Malachowski (* 1974), US-amerikanische Pilotin
 Paul Joseph Malachow von Malachowski (1713–1775), preußischer Generalleutnant, Chef des Husarenregiments Nr. 7
 Piotr Małachowski (* 1983), polnischer Diskuswerfer
 Stanisław Małachowski (1736–1809), polnischer Sejmmarschall und Politiker
 Tadeusz Małachowski (1928–1987), polnischer Maler
 Wilhelm von Malachowski und Griffa (1815–1872), preußischer Generalmajor
 Wladimir Filippowitsch Malachowski (1894–1940), russischer Historiker